Каировский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование (сельское поселение)

Башкортостан 

Каировский сельсовет Караидельского района

Оренбургская область 

Каировский сельсовет Саракташского района